Риттер ( — «рыцарь») — немецкая фамилия.

 Известные носители:

 Риттер, Август Готтфрид (1811—1885) — немецкий композитор-романтик, органист-виртуоз, профессор, музыковед и эксперт в органостроении.
 Риттер, Анна (в девичестве Нун; 1865—1921) — немецкая писательница и поэтесса.
 Риттер, Арпад (род. 1975) — венгерский борец вольного стиля, двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира.
 Риттер, Александр (1833—1896) — немецкий композитор, скрипач, дирижёр.
 Риттер, Билл (род. 1956) — американский политик.
 Риттер, Вольфганг (род. 1956) — немецкий флейтист, педагог.
 Риттер, Георг фон (1731— после 1805) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Риттер, Джейсон (род. 1980) — американский актёр.
 Риттер, Джон (1948—2003) — американский актёр.
 Риттер, Джозеф Элмер (1892—1967) — американский кардинал.
 Риттер, Доротея (1714—1762) — подруга детства короля Фридриха Великого.
 Риттер, Генрих (1791—1869) — немецкий философ, автор 12-томного труда «Geschichte der Philosophie».
 Риттер, Герман (1849—1924) — немецкий альтист, историк музыки, музыкальный конструктор.
 Риттер, Герхард (1888—1967) — известный немецкий историк и общественный деятель, специалист по истории Германии в позднее Средневековье и раннее Новое время.
 Риттер, Иоганн Вильгельм (1776—1810) — немецкий физик, химик, философ-романтик.
 
 Риттер, Кристен (род. 1981) — американская актриса и бывшая модель.
 
 Риттер, Оле (род. 1941) — датский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Риттер, Пол (1966—2021) — британский актёр.
 Риттер, Роберт (1901—1951) — психолог-нацист, обосновывавший геноцид цыган.
 Риттер, Саулюс (род. 1988) — литовский гребец.
 Риттер, Скотт Уильям (род. 1961) — американский военный инспектор.
 Риттер, Сильвестр (1952—1998) — американский рестлер, более известный как Помойный пёс.
 Риттер, Текс (настоящее имя Вудворд Морис Риттер; 1905—1974) — американский певец в стиле кантри и актёр, популярный с середины 1930-х по 1960-е годы.
 Риттер, Телма (1905—1969) — американская актриса, обладательница премии «Тони», а также шестикратная номинантка на «Оскар».
 Риттер, Фридрих (1898—1989) — немецкий биолог, ботаник, исследователь кактусов.
 Риттер, Хельмут (1892—1971) — немецкий востоковед.
 Риттер, Хуберт (1886—1967) — немецкий архитектор и градостроитель.

Составные фамилии 
 Риттер фон Крауссер, Фридрих Вильгельм (1888—1934) — обергруппенфюрер СА; убит во время «ночи длинных ножей».

Прочее 
 Риттер (рыцарь) — дворянский титул в Германии, аналогичный французскому дворянскому титулу «шевалье»
 Риттер — крупный ударный кратер в юго-западной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Раубриттер — рыцарь-разбойник или барон-разбойник.
 Реакция Риттера — метод синтеза N-замещенных амидов карбоновых кислот алкилированием нитрилов карбокатионами.
 Ritter Sport — известная немецкая марка шоколада, который продаётся во многих странах мира.
 Ритер, Саша (род. 1983) — немецкий футболист.